Бородаткові (Capitonidae) — родина дятлоподібних птахів, що поширена в Центральній та Південній Америці.
 Бородаткові (Harpagiferidae) — монотипова родина окунеподібних риб з єдиним родом Harpagifer.